de steen der wijzen, legendarische alchemistische substantie
 De Steen Der Wijzen, computerspel uit 1984
 Harry Potter en de Steen der Wijzen, roman uit 1997